Во́лчий — топоним:

Россия 
 Волчий — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Волчий — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Волчий — ручей на Камчатке.
 Волчий — ручей в Якутии.

Украина 
 Волчий () — село в Свалявском районе Закарпатской области.

См. также 
Волчий-Первый — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
Волчий-Второй — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
Волчий Яр
 Волчье
 Волчья